Первый Панамериканский чемпионат по футболу () прошёл в 1952 году в Сантьяго, Чили. В нём участвовали шесть национальных сборных — Бразилия, Мексика, Панама, Перу, Уругвай, Чили. Победителем турнира стала сборная Бразилии, не проигравшая ни одной игры.

Результаты матчей 
16 марта, 1952

23 марта, 1952

23 марта, 1952

 

26 марта, 1952

30 марта, 1952

2 апреля, 1952

6 апреля, 1952

6 апреля, 1952

10 апреля, 1952

10 апреля, 1952

13 апреля, 1952

13 апреля, 1952

 

16 апреля, 1952

20 апреля, 1952

20 апреля, 1952

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 I Panamerican Championship 1952 - Match Details 

Соревнования национальных сборных по футболу